

Geografia

Austria 
 Krumau – frazione di Admont, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Krumau am Kamp – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Krumau (o Böhmisch Krumau, Krumau an der Moldau) – antico nome tedesco di Český Krumlov, città nel distretto di Český Krumlov (Boemia Meridionale)